Olaszország
San Vito, település Olaszországban, Szardínia régióban, Cagliari megyében
San Vito di Cadore, település Olaszországban, Veneto régióban, Belluno megyében
San Vito Lo Capo, település Olaszországban, Szicília régióban, Trapani megyében
San Vito Chietino, község Olaszországban, Abruzzo régióban, Chieti megyében
San Vito di Fagagna, település Olaszországban, Friuli-Venezia Giulia régióban, Udine megyében
San Vito sullo Ionio, község Olaszországban, Calabria régióban, Catanzaro megyében
San Vito di Leguzzano, település Olaszországban, Veneto régióban, Vicenza megyében
San Vito dei Normanni, város Olaszországban, Puglia régióban, Brindisi megyében
San Vito Romano, település Olaszországban, Lazio régióban, Róma megyében
San Vito al Tagliamento, település Olaszországban, Friuli-Venezia Giulia régióban, Pordenone megyében
San Vito al Torre, település Olaszországban, Friuli-Venezia Giulia régióban, Udine megyében